BGG peut faire référence à :
 BoardGameGeek, un site anglophone d'information relative aux jeux de société ;
 Le Bon Gros Géant, un roman pour enfants écrit par l'écrivain britannique Roald Dahl en 1982 ;
 Le Bon Gros Géant, un long métrage animé de 1989, produit pour la télévision britannique et tiré du roman de Roald Dahl de 1982 ;
 Le Bon Gros Géant, un film américain de Steven Spielberg, sorti en 2016, mêlant prise de vue réelle et animation 3D et basé lui aussi sur le roman de 1982 de Roald Dahl ;
 .